Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym big air podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 24 stycznia 2015 roku. Tytuł mistrzowski sprzed dwóch lat obronił reprezentant Finlandii Roope Tonteri. Wicemistrzem w tej konkurencji został Kanadyjczyk Darcy Sharpe, natomiast brązowy medal wywalczył Kyle Mack z USA.

Wyniki

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015